Змагання з лижних перегонів на дистанції 10 кілометрів класичним стилем серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 15 лютого в Центрі лижних перегонів і біатлону «Альпензія».

Розклад 
Час UTC+9

Результати 
Перегони розпочались о 15:30 за місцевим часом (UTC+9).

Примітки